Термин скользящие может значить:
 Скользящие согласные — центральные сонанты, например, [j] или [w].
 Скользящие — американский научно-фантастический телесериал.